Борис Жуковский:
 Жуковский, Борис Елисеевич (1900—1963) — российский актёр и театральный педагог.
 Жуковский, Борис Иванович (1947—1982) — украинский советский поэт.